La Liga de baloncesto de Bosnia y Herzegovina es la máxima competición de baloncesto de Bosnia y Herzegovina. La forman 12 equipos.

Historia 
Una competición por zonas geográficas comenzó a disputarse en Bosnia y Herzegovina desde la temporada 1993-94, una vez que los clubes bosnios abandonaran la Liga Yugoslava de Baloncesto en 1991, y tras la Guerra de Bosnia. Desde el año 1998 y hasta 2002 se organizaron playoffs finales con la participación de los mejores equipos de los tres campeonatos para elegir un campeón nacional, desde entonces se organiza la Liga Nacional con la participación de equipos de todos los lugares de Bosnia y Herzegovina.

Equipos temporada 2020-21

Palmarés

Ligas Regionales

Liga Nacional 

1: Se iban a desarrollar unos playoffs con KK Igokea, OKK Borac, OKK Spars y HKK Široki. Pero como no se presentaron los 3 primeros equipos, la federación finalmente le otorgó el título al HKK Široki

Títulos por club

Véase también 
 Copa de baloncesto de Bosnia y Herzegovina
 Liga del Adriático
 Selección de baloncesto de Bosnia y Herzegovina

Enlaces externos 
 Web Oficial de la liga de Bosnia y Herzegovina
 Página en eurobasket.com

Baloncesto en Bosnia y Herzegovina
Bosnia